

Persone
Alessandro Setti – generale italiano
Athos Setti (1901-1978) – commediografo italiano
Duilio Setti – calciatore italiano
Emanuela Setti Carraro – moglie del generale-prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa
Giovanni Setti – ex giocatore di pallacanestro italiano
Guglielmina Setti (1892-1977) – critico cinematografico italiano
Roberto Setti – medium e parapsicologo italiano, fondatore del Cerchio Firenze 77
Loris Setti

Pagine correlate 
 Setto